VOF steht für:
 Abkürzung für Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen
 das Volume of Fluid Verfahren in der numerische Strömungsmechanik

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Vilshofen (auslaufend)

VÖF steht für:
 Verband österreichischer Filmausstatterinnen und Filmausstatter (Austrian Filmdesigners Association)

Abkürzung